* Перейра, Жозе (род. 1931) — португальский футболист.
 Перейра, Жозе (род. 1991) — бразильский теннисист.